Peter Rosegger-Siedlung ist der Name folgender Orte:
 Peter Rosegger-Siedlung (Gemeinde Hitzendorf), Ortsteil von Hitzendorf, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Peter Rosegger-Siedlung (Gemeinde Kapfenberg), Ortsteil von Kapfenberg, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark

Siehe auch: 
 Peter Rosegger (1843–1918), österreichischer Schriftsteller und Poet